Клеопатра је име које је носило више историјских и митолошких личности. Посебно се издвајају:

Историјске личности 
 Клеопатра Еуридика, пета супруга македонског краља Филипа II
 Клеопатра од Македоније, ћерка македонског краља Филипа II и Олимпијаде, сестра Александра Великог
 Клеопатра I, ћерка селеукидског краља Антиоха III Великог и супруга птолемејског краља Птолемеја V Епифана
 Клеопатра II, ћерка Птолемеја V Епифана и Клеопатре I
 Клеопатра Селена I, ћерка Птолемеја VIII Фискона и његове братичине Клеопатре III
 Клеопатра Теа (164–121), птолемска краљица Египта
 Клеопатра III, ћерка Птолемеја VI Филометора и Клеопатре II
 Клеопатра Трифена (супруга Антиоха VIII Грипа)
 Клеопатра IV, ћерка Птолемеја VIII Фискона и Клеопатре III
 Клеопатра V (100–57 п. н. е.), птолемејска крајица Египта
 Клеопатра VI (95–57 п. н. е.), птолемејска крајица Египта
 Клеопатра VII, последња из владарске породице Птолемејида, владара хеленистичког Египта. (Њени љубавници су били римски државници Јулије Цезар и Марко Антоније)
 Клеопатра Селена II, кћи Марка Антонија и Клеопатре VII, касније супруга Јубе II, краља Мавретаније
 Клеопатра од Понта, ћерка понтског краља Митридата VI Еуропатора и супруга јерменског краља Тиграна Великог
 Клеопатра из Јерусалима, једна од супруга јудејског краља Ирода Великог
 Света Клеопатра, хришћанска светица с почетка 4. века.

Митологија 
 Клеопатра (митологија)
 Кћи Иде, жена Мелегра у грчкој митологији

Остало 
 Клеопатра (филм из 1963), филм из 1963. године.
 Клеопатра (филм из 1999), филм из 1999. године.
 Цезар и Клеопатра (филм), амерички филм из 1945. године.
 Музичка група из Британије која је имала неколико хитова током 1990
 Музичка група из Грчке која се такмичила за Песму Евровизије песмом -{Olou Tou Kosmou I Elpida}-
 216 Клеопатра, астероид
 Клеопатра (кратер), кратер на Венери